Макарчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Макарчук Антоніна Геннадіївна (*1973) — українська актриса театру і кіно.
 Макарчук Микола Юхимович (*1954) — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 Макарчук Володимир Степанович (*1960) — український науковець, історик і правознавець.
 Макарчук Олег Пилипович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Макарчук Олександр Іванович — тракторист сільськогосподарського товариства «Озадівське» (Житомирська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Макарчук Петро Анатолійович (*1972) — російський спортсмен, член олімпійської збірної команди Росії з бобслею на Олімпіаді в Турині, майстер спорту міжнародного класу.
 Макарчук Степан Арсентійович (1930—2014) — український історик, етнолог, джерелознавець, дослідник українського етносу, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Макарчук Юрій Валентинович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макарчук Ярослав Іванович (*1952) — архієпископ Дрогобицький і Самбірський ПЦУ.

Примітки 

Прізвища на -ук